Kobilja (Skender Vakuf, BiH), naselje u općini Skender Vakuf, BiH
 Kobilja (rijeka), ptitoka Ugra, BiH